ELE steht für:

 Emscher Lippe Energie GmbH, regionaler Energieversorger
 Ensemble de Lancement Europa, die ehemalige Startrampe für die Europa-2-Rakete, siehe Raumfahrtzentrum Guayana #Geschichte
 Eutin-Lübecker Eisenbahn
 El Real Airport (IATA-Code), Flugplatz von El Real de Santa María, Pinogana District, Provinz Darién, Panama
 Bahnhof Iserlohn-Letmathe (DS100-Code)
 Powiat Łęczycki in der Woiwodschaft Łódź (Kfz-Kennzeichen)

E.L.E. steht für:
 E.L.E. (Extinction Level Event): The Final World Front, Studioalbum (1998) des Rappers Busta Rhymes

Ele steht für:
 bretonischer Name von Ellé, Küstenfluss in Frankreich
 Rodrigue Ele (* 1998), kamerunischer Fußballspieler

ele steht für:
 Elepi (ISO-639-3-Code), eine der Marienberg-Sprachen in der East Sepik Province in Papua-Neuguinea

Abkürzung